Wechselrahmen wird verwendet für

 einen Bilderrahmen, in den man Bilder, z. B. Druckgrafiken, zusammen mit einem Passepartout einspannen kann, indem man ihn auf der Rückseite öffnet
 eine Vorrichtung an einem Arbeitsprojektor, um ein oder mehrere ungefasste Transparente einfach und genau auf der Nutzfläche positionieren zu können, siehe Overheadfolie #Anwendungshinweis
 ein Wechselplattenlaufwerk